Il doppio del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sasa Hirszon e Goran Ivanišević che hanno battuto in finale Martin Sinner e Joost Winnink 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Alex Antonitsch /  Udo Riglewski (quarti di finale)
 Omar Camporese /  David Rikl (quarti di finale)

 Stefan Kruger /  Brad Pearce (semifinali)
 Stephen Noteboom /  Fernon Wibier (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 1995